La Bosse (Doubs)
 La Bosse (Sarthe)